Името Петковци носят две български села:

 Петковци, област Велико Търново
 Петковци, област Габрово